Hadermühle ist der Ortsname von

 Hadermühle (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Hadermühle (Nürnberg), Wüstung der Stadt Nürnberg, Bayern